Великобудищанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Великобудищанська сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район
 Великобудищанська сільська рада — Полтавська область, Диканський район